Манси има више значења:
 Манси
 Манси (Илиноис)
 Манси (Индијана)